USS Massachusetts, nach dem US-Bundesstaat Massachusetts, war der Name mehrerer Kriegsschiffe der United States Navy

* USRC Massachusetts (1791)
 USS Massachusetts (1845)
 USS Massachusetts (1860)
 USS Massachusetts (1869)
 USS Massachusetts (BB-2) 
 USS Massachusetts (1917)
 USS Massachusetts (BB-54)
 USS Massachusetts (BB-59)

Massachusetts